El término volumen puede referirse:

En ciencias  y matemáticas
al volumen, una magnitud definida como la medida del espacio ocupado por un cuerpo. En relación con él, se definen:
 el volumen atómico, la relación entre la masa atómica y la densidad de un elemento químico;
 el volumen molar, el volumen de un mol de una sustancia;
 el volumen específico, el volumen correspondiente a una cierta cantidad de masa, inverso de la densidad;
 el volumen de Hubble, el volumen de la región del universo perceptible que rodea a un observador;
al volumen de un sonido;

En informática
a un volumen de almacenamiento, una división lógica en un medio de almacenamiento;

Libros
 a un volumen, cada uno de los tomos en que se divide una obra escrita;

En las artes

En las artes plásticas  
al volumen aparente de una representación plana, que se consigue mediante la perspectiva;

En la música
 al volumen, el nivel al que se percibe la potencia acústica de un sonido;

En medicina y farmacología
al volumen pulmonar, que se describe por medio de varios volúmenes característicos;
al volumen corpuscular medio, la media del volumen individual de los eritrocitos;
al volumen sistólico, el volumen de sangre que impulsa el corazón hacia la aorta;
al volumen de distribución, la cuantificación de la distribución de un medicamento por el cuerpo tras su administración;

En economía 
al volumen de ventas y al volumen de contratación, para referirse al importe de las transacciones realizadas en un período de tiempo.

Como nombre propio
a Volumen, una publicación española sobre cómic o historieta;
a Volumen y Volumen Plus, dos DVD de la cantante Björk.
a Volumen 7, un álbum de Les Luthiers, de 1983;
a Volumen brutal, un disco de Barón Rojo de 1982.

Enlaces externos